

Sigle
Optical Transport Network  – un tipo di rete di telecomunicazioni

Codici 
 otn – codice ISO 639-3 della lingua otomí di Tenango